La Communauté de communes Rives de Saône est une communauté de communes française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Histoire 
La création au  de la Communauté de communes Rives de Saône a entraîné la suppression du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Seurre et celui de Saint-Jean-de-Losne.

Le , Brazey-en-Plaine rejoint la communauté de communes.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Office de tourisme Rives de Saône

Rives de Saône